Maximilià d'Habsburg o Maximilià I de Mèxic (1832 – 1867), príncep imperial i arxiduc d'Àustria, príncep reial d'Hongria i de Bohèmia i emperador de Mèxic durant el Segon Imperi Mexicà (1864 -67)
 Maximilià d'Habsburg o Maximilià I del Sacre Imperi Romanogermànic (segle XV), emperador del Sacre Imperi
 Maximilià d'Habsburg o Maximilià II del Sacre Imperi Romanogermànic (1527, Viena - 1576, Ratisbona), Emperador del Sacre Imperi 
 Maximilià III d'Habsburg (1558 – 1618), Gran Mestre dels Cavallers Teutònics